Ноайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 48,24 км². Население — 4789 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры